Учаев — фамилия; имеет женскую форму Учаева.
 Учаев, Анатолий Васильевич (род. 1939) ― советский и российский художник.
 Учаев, Леонид Иванович (1915—1966) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.